Антикатаболики — это препараты и вещества, которые способны нивелировать про­цесс катаболизма, неминуемо возникаемый в организме во время дефицита пи­та­тель­ных ве­ществ или анаболических гормонов. Антикатаболики, соответственно, бы­ва­ют двух ти­пов, пер­вые га­сят дефицит питательных веществ, вторые – дефицит ана­бо­ли­чес­ких гор­мо­нов. К первой группе относятся не только препараты, но и обычная еда, на­при­мер, пос­ле тре­ни­ров­ки всегда наблюдается катаболизм, а гречка с мясом этот про­цесс по­дав­ля­ют, но в дан­ной статье мы поговорим именно о препаратах, которые мож­но ис­поль­зо­вать во вре­мя «сушки», или после тренировки во время этапа набора мас­сы и про­ра­бот­ки си­ло­вых по­ка­за­те­лей.

Лекарственные средства по алфавиту